Erritsø (plaats), plaats in Denemarken
 Erritsø (parochie), parochie in Denemarken